Urania a fost una din zeitățile din mitologia grecilor antici, mai exact una din cele nouă muze. 

Urania se mai poate referi și la:

 Urania (fabrică olandeză), fabrică olandeză de artefacte metalice și obiecte casnice fondată în 1895 la Maastricht, promotoare a stilului artistic Art Nouveau
 Palatul Urania din Cluj, clădire Art Nouveau
 Palatul Urania din Viena, clădire care îmbină barocul austriac cu secesiunea vieneză (Art Nouveau)
 Urania (satelit), unul din sateliții minori ai planetei Jupiter 
 Urania (revistă), revistă italiană

Vezi și 

 Uranus (dezambiguizare)